Maibusch steht für:

Geografie:
 Maibusch, Ortsteil der Gemeinde Hude im Landkreis Oldenburg, Niedersachsen

Weiteres:
 den Maibaum, auch den Liebesmaien im Mai- und Pfingst-Brauchtum